Il tabellone singolare del Cairo Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Thomas Muster (tds n. 1). In finale ha sconfitto José Francisco Altur con il punteggio di 6-0, 6-4.

Teste di serie

  Thomas Muster (campione)
  Jordi Arrese (semifinali)
 Non presente
 Non presente

  Marián Vajda (secondo turno)
  Claudio Pistolesi (secondo turno)
 Non presente
  Simon Youl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Cairo Challenger 1990